Air Transport World, revista en anglès dedicada al món del transport aeri
 atw també és el codi ISO 639-3 de l'atsugewi, llengua extinta dels atsugewis del nord-est de Califòrnia